Glander ist der Nachname folgender Personen:

 Hermann Glander (1902–1994), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Vincent Glander (* 1980), deutscher Theaterschauspieler